Моравица је топоним, властито име везано за разне географске појмове:

 Моравица, „мала Морава“
 Сокобањска Моравица, река која пролази кроз Сокобању и притока Јужне Мораве
 Голијска Моравица, река која заједно са Скрапежом и Ђетињом у Пожешкој котлини чини Западну Мораву
 Прешевска Моравица, река у јужној Србији
 Моравица (река), река у јужној/источној Србији (?)
 Моравица (манастир), манастир у Србији
 Стара Моравица, село у општини Бачка Топола, Севернобачки округ, Војводина, Србија
 Моравица (Враца), село у општини ?, Врачанска област, Бугарска
 Моравица (Трговиште), село у општини ?, Трговишка област, Бугарска
 Моравица (Тимиш), село и седиште истоимене општине Моравица у округу Тимиш, Румунија
 Општина Моравица, општина у округу Тимиш, Румунија
 Хидроцентрала Моравица, хидроелектрана у Србији
 Моравица (канал), каналисан водоток који дотиче из Румуније, код места Ватин, и улива се у канал Банатска Паланка–Нови Бечеј у близини насеља Барице.

Види још 
 Морава (вишезначна одредница)
 Моравице (вишезначна одредница)